Le tournoi de tennis de Bali est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1995, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Surabaya du 2 au .

Wang Shi-Ting remporte le simple dames. En finale, elle bat Yi Jingqian, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Petra Kamstra et Tina Križan.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bali
 Saison 1995 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1995
Bali
1995 en Indonésie
Tennis en octobre 1995